Klemen Sodržnik (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il attaque sa carrière au HD HS Olimpija en Ligue Slovène. En 2006, il rejoint le HDD Olimpija Ljubljana avant de partir s'aguerrir un an avec le Blues Junior de Springfield en NAHL.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace dans les catégories jeunes. Il prend part avec la Slovénie à l'Universiade d'hiver 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 ||HD HS Olimpija || Ligue Slovène ||19||0||1||1||24||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 ||HD HS Olimpija || Ligue Slovène ||27||4||5||9||71||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2006-2007 ||HDD ZM Olimpija || Interliga||14||0||1||1||20||5||0||1||1||8 
|-
| 2006-2007 ||HD HS Olimpija ||Ligue Slovène Jr. ||14||1||5||6||40||4||2||4||6||6 
|-
| 2006-2007 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||22||4||0||4||30||5||0||0||0||4 
|-
| 2007-2008 ||Blues Junior de Springfield || NAHL ||39||2||6||8||40||5||0||0||0||2
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 24|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HD HS Ljubljana || Ligue slovène|| 34|| 11|| 15|| 26|| 91|| 4|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2008-2009 ||HD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 ||HK Maribor || Slohokej Liga || 26|| 4|| 5|| 9|| 18|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2009-2010 || HK Maribor || Ligue slovène|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011 || HD HS Ljubljana || Slohokej Liga || 27|| 17|| 22|| 39|| 30|| 8|| 3|| 10|| 13|| 2
|-
| 2010-2011 || HD HS Ljubljana || Ligue slovène|| 4|| 3|| 2|| 5|| 4|| 3|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2011-2012 || HK Partizan Belgrade || Slohokej Liga || 26|| 5|| 18|| 23|| 36|| 9|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 2011-2012 || HK Partizan Belgrade || Serbie || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Slavija || Inter-National-League|| 29|| 9|| 7|| 16|| 18|| 8|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2012-2013 || HK Slavija || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2013-2014 || HK Slavija || INL || 34|| 15|| 16|| 31|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Slavija || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Slavija || INL || 14|| 3|| 6|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Slavija || Ligue slovène|| 4|| 2|| 4|| 6|| 0|| 5|| 0|| 6|| 6|| 0
|-
| 2016-2017 || HK Slavija || Ligue slovène|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Roller in line hockey 
Il pratique parfois le Roller in line hockey durant l'intersaison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Références 

Naissance en février 1988
Naissance à Ljubljana
Joueur slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Défenseur de hockey sur glace